L'élimination des profits dans les stocks est une opération comptable.

Elle consiste, dans les comptes consolidés d'un groupe, à annuler pour les ventes d'une société A d'un groupe consolidé à une société B du même groupe, la marge intercompagnies réalisée.

Exemple : 
A (maison mère) vend pour 40 un stock de produits finis à B (fille, commercialisant le produit dans une région)
Le coût de production pour A était de 30.

L'élimination de profit dans les stocks est alors de 10. 
La valeur du stock dans les comptes de la société B est 40, mais 30 dans les comptes consolidés du groupe.

Comptabilité